Miclăuș:
 Râul Miclăuș, un curs de apă, afluent al râului Rusca, județul Caraș-Severin
 Nume de familie
 Paul(-Gabriel) Miclăuș (* 1966, București), un economist român
 Vasile Miclăuș (* 1954, Micești, Cluj  2009, Turda), un politician român

Vezi și 
 Miklós (Mikloș, Micloș)
 Miclăușeni
 Comuna Mikleuš, Virovitica-Podravina

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania